Такмичење у трци на 1.500 метара у женској конкуренцији на 4. Светском првенству у атлетици на отвореном 1993. одржано је 20. и 22. августа на стадиону „Готлиб Дајмлер“ у Штутгарту (Немачка).

Титулу освојену 1991. у Токију бранила је Хасиба Булмерка из Алжира.

Земље учеснице 
Учествовале су 40 атлетичарке из 29 земаља.

  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (3)
  (1)

  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (2)

  (3)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка првенства 
Списак рекорда у трци на 1.500 метара пре почетка светског првенства 13. августа 1993. године:
{| class="wikitable" width=95%
|-
!colspan="6"|Рекорди пре почетка Светског првенства 1993.
|-
| Олимпијски рекорди
| Паула Иван
| rowspan="3" | 
| 3:53,96
| Сеул, Јужна Кореја
| 1. октобар 1988.
|-
| Светски рекорд
| Татјана Казанкина
| 3:52,47
| Цирих, Швајцарска
| 13. август 1980.
|-
| Рекорд светских првенстава
| Татјана Самоленко
| 3:58,56
| Париз, Француска
| 5. септембар 1987.
|-
| Најбољи светски резултат сезоне
| Ђуенсја Ванг
| 
| 3:58,00
| Ђинан, Кина
| 2. јун 1993.
|-
| Европски рекорд
| Татјана Казанкина
| 
| 3:52,47
| Цирих, Швајцарска
| 13. август 1980.
|-
| Северноамерички рекорд
| Мери Сланеј
| 
| 3:57,12
| Стокхолм, Шведска
| 25. јул 1983.
|-
| Јужноамерички рекорд
|Летитија Врисде
| 
|4:05,67
|Токио, Јапан
|31. август 1991.
|-
| Афрички рекорд 
| Хасиба Булмерка
| 
| 3:55,30
| rowspan="2" | Барселона, Шпанија
| rowspan="2" | 8. август 1992.
|-
| Азијски рекорд
| Ћу Јунсја
| 
| 3:57,08|-
| Океанијски рекорд| Кристина Фицингер
| 
| 4:06,47| Осло, Шведска
| 27. јун 1987.
|}

 Најбољи резултати у 1993. години 
Десет најбољих атлетичарки у трчању на 1.500 метара пре почетка првенства (13. августа 1993), имале су следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 1993.

 Сатница 

 Резултати 
 Квалификације 

Такмичење је одржано 20. августа 1993. године. У квалификацијама су учествовале 40 такмичарке подељене у 3 групе. Пласман у финале избориле су по 4 најбрже атлетичарке из сваке групе (КВ) и 3 атлетичарке са најбољим резултатом (кв)'''.,

Почетак такмичења: група 1 у 11:00, група 2 у 11:10, група 3 у 11:20.

Финале 
Такмичење је одржано 22. августа у 16:00.,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 1993. на сајту WA
 Резултати трке на 1.500 м на сајту WA

Светско првенство у атлетици на отвореном 1993.
Трка на 1.500 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном